Centertown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Centertown (Kentucky)
Centertown (Missouri)
Centertown (Tennessee)